Московиси () — французское чтение румынской транслитерации еврейской фамилии Москович. Известные носители:

 Московиси, Пьер (род. 1957) — французский политик, министр экономики и финансов (2012—2014), европейский комиссар по экономике и финансовым делам (с 2014).
 Московиси, Серж (1925—2014) — французский психолог, автор работ в области социальной психологии.

См. также 
 Москович
 Московиц